Улица Мельникайте — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Мельникайте — улица в Алма-Ате.
 Улица Мельникайте — улица в Минске.
 Улица Мельникайте — улица в Тюмени.